l'antica provincia francese dell'Angiò

 il comune dell'Isère di Anjou

Altri progetti